Milagro de amor puede referirse a:

 Milagro de amor, película de Argentina dirigida en 1946 por Francisco Mugica.
 Milagro de amor, zarzuela de Costa Rica con un libreto de Carmen Carvajal de Prado puesto en metro músico por Alcides Prado.